Мередит Брайт Колкет (; , Филадельфия — , Брин-Мор) — американский легкоатлет, серебряный призёр летней Олимпиады 1900.

На Играх Колкет соревновался в прыжке с шестом. С результатом 3,25 м он занял второе место, получив серебряную медаль, опередив норвежца Карла Андерсена, получившего бронзу. Золотую медаль выиграл Ирвинг Бакстер.

Ссылки 
 Мередит Колкет на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Филадельфии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Прыгуны с шестом США
Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы права Пенсильванского университета